Кид (, ) — фамилия. Известные носители:
  (род. 1988) — южноафриканский крикетчик, игрок Кубка Карри в составе клуба «Бордер Буллдогз».
  (1882—1968) — британский актуарий, член Эдинбургского королевского общества (с 1940).
  (Джереми Пол Кид; р. 1967) — британский военный моряк, командир флота Королевского ВМФ (с 2019).
 Кид, Йеспер (род. 1972) — датский композитор.
 Кид, Томас (1558—1594) — английский драматург.
  (род. 1939) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1987—2002).

См. также